Beeman ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Beeman (* 1962), US-amerikanischer Regisseur
 Joseph H. Beeman (1833–1909), US-amerikanischer Politiker
 Richard R. Beeman (1942–2016), US-amerikanischer Historiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beeman (Idaho), im Nez Perce County
 Beeman (Pennsylvania), im Tioga County

Sonstiges:
 Beeman Branch, Fließgewässer im Parker County, Texas
 Beeman Ditch, Kanal im Weld County, Colorado
 Beeman Park, Park im Sacramento County, Kalifornien

Siehe auch
 Behmann